Айсам-уль-Хак Куреши (; родился 17 марта 1980 года в Лахоре, Пакистан) — потомственный пакистанский теннисист; двукратный финалист турниров Большого шлема (по разу — в парном разряде и миксте); победитель 18 турниров ATP в парном разряде; бывшая восьмая ракетка мира в парном разряде.

Общая информация 
Айсам — один из трёх детей Ихтшама-уль-Хака и Ношин Ихтшам Куреши; его брата зовут Зейн, а сестру — Шиза Хассан. Ношин в молодости также играла в теннис и некоторое время была первой ракеткой Пакистана среди женщин.

Куреши-младший в детстве долгое время занимался крикетом и плаванием и только в 12 лет начал играть в теннис. Любимое покрытие — трава, лучший элемент игры — удар с бэкхенда у сетки.

Параллельно с первыми годами карьеры в протуре Айсам смог окончить Университет Пенджаба в Лахоре.

Спортивная карьера

Начало карьеры 
Профессиональную карьеру Куреши начал в 1998 году. В сентябре этого года он дебютировал за национальную сборную Пакистана в отборочных раундах Кубка Дэвиса. В 1999 году Айсам выигрывает первые титулы на турнирах серии «фьючерс». В августе 2000 года он выиграл первый турнире из серии «челленджер» в парном разряде. В январе 2001 года, также в парном разряде Куреши дебютировал в ATП-туре, сыграв в дуэте с Вадимом Куценко на турнире в Ченнаи.

Известность в теннисных кругах Куреши приобрел в 2002 году, получив вместе с израильтянином Амиром Хададом награду ATP «За человечность и благотворительность». Особыми спортивными достижениями они не запомнились, но их выступления вместе имели политический окрас, так, например, на родине Айсама в Пакистане ему не один раз угрожали со стороны экстремистских мусульманских организаций. Также в паре с израильтянином Айсам дебютировал в основной сетке соревнований серии Большого шлема. Произошло это в июне на Уимблдонском турнире, где Куреши и Хадад дошли до третьего раунда.

В 2005-м году Айсам выиграл три золотые медали в теннисном турнире игр исламской солидарности. До 2007 года пакистанец выступал в основном на «фьючерсах» и «челленджерах». завоевав несколько десятков титулов. В этом же году Куреши впервые сыграл в основной сетке одиночного Большого шлема. На Уимблдоне он смог дойти до второго раунда, где уступил россиянину Марату Сафину 4-6, 2-6, 6-7(4). Первый финал на турнире АТП в парном разряде Куреши вышел в сентябре на турнире в Мумбае совместно с Роханом Бопанной. В июле 2008 года Бопанна и Куреши выходят в финал турнира в Ньюпорте. На Открытом чемпионате США Куреши последний раз сыграл в основной сетке одиночного разряда на Большом шлеме. В первом же раунде он уступил Карлосу Мойе.

2010—2013 (финалы в США) 

В феврале 2010 года Бопанна и Куреши смогли победить на турнире в Йоханнесбурге. Эта победа стала первой для Айсама на турнирах ATП в карьере. В апреле Рохан и Айсам смогли пройти в финал грунтового турнира в Касабланке, а в мае в Ницце. На Уимблдонском турнире того года их дуэт добрался до четвертьфинала. В августе они выходят в финал на турнире в Нью-Хейвене. Одного из главных достижений в своей спортивной карьере Айсама-уль-Хак Куреши добился на Открытом чемпионате США, где ему удается дойти до двух финалов: в мужском и смешанном парных разрядах. В соревнованиях мужских пар Куреши вместе со своим постоянным партнером Роханом Бопанной, дойдя до финала, уступает знаменитому американскому дуэту Бобу и Майку Брайанам 6-7(5), 6-7(4). В смешанном парном разряде, выступив в паре с чешской теннисисткой Кветой Пешке, в решающим матче проиграл Бобу Брайану и Лизель Хубер со счетом 4-6, 4-6. До конца сезона Бопанне и Куреши удалось ещё раз выйти в финал на турнире в Санкт-Петербурге. По итогам года пакистанский теннисист смог занять место в Топ-20 мирового парного рейтинга.

На Открытом чемпионате Франции 2011 года Бопанна и Куреши вышли в 1/4 финала. В июне они смогли выиграть парный приз турнира на траве в Халле. На Открытом чемпионате США они остановились в шаге от повторения прошлогоднего выступления, закончив свои выступления в полуфинале. В начале октября в альянсе с Оливером Марахом Куреши взял парный приз на турнире в Бангкоке. В том же месяце пара Бопанна и Куреши выиграла турнир в Стокгольме, а в ноябре они впервые побеждают на турнире серии Мастерс в Париже. В концовке сезона пара Бопанна Куреши приняла участие в Итоговом турнире года, однако в своей группе проиграла все три поединка и выбыла с турнира. Куреши смог завершить сезон в первой десятке парного рейтинга, заняв 9-е место.

В 2012 году постоянным партнёром по выступлениям для Куреши стал Жан-Жюльен Ройер. Нидерландско-пакистанский альянс некоторое время играл не слишком удачно, но к европейскому грунтовому сезону стабилизировал результаты, выиграл турнир в Оэйраше первый совместный титул, а на Мастерсе в Мадриде обыграл братьев Брайнов. На кортахРолан Гаррос их дуэту удалось дойти до стадии полуфинала. В июне Куреши и Ройер выиграли титул на турнире в Халле. На Открытом чемпионате США, как и во Франции у них получилось дойти до полуфинала. В ноябре они смогли выйти в финал Мастерса в Париже. Достаточно результативный год позволил паре к концу года набрать необходимый рейтинг, чтобы пробиться на итоговый турнир, где они, впрочем, проиграли все три матча группового этапа.

Первого финала на турнирах АТП в 2013 году Куреши и Ройер достигли в феврале на зальных соревнованиях в Марселе. В марте им покорился турнир серии Мастерс в Майами. В грунтовой части сезона лучшим достижением для них стал финал в Оэйраше. На главном турнире на грунте — Открытом чемпионате Франции Куреши вышел в полуфинал в миксте, выступив в команде с Карой Блэк. На Открытом чемпионате США Куреши и Ройер смогли выйти в четвертьфинал. В октябре они взяли парный трофей турнира в Стокгольме. На итоговом турнире их дуэт вновь сыграл неудачно, проиграв все три матча группового этапа.

2014—2022 

С 2014 года основным партнёром Куреши вновь становится Рохан Бопанна. В январе они смогли выйти в финал на турнире в Сиднее. В конце февраля они стали победителями турнира в Дубае. Этот титул стал десятым в карьере Куреши на турнирах АТП. В мае Айсам и Рохан попали в финал на турнире в Ницце. В июле на Уимблдонском турнире Куреши вышел в полуфинал в миксте в дуэте с россиянкой Верой Душевиной. С 2015 года Куреши начал сотрудничество с известным парником Ненадом Зимоничем, но их альянс просуществовал до конца февраля. За этот период они один раз сыграли в финале на турнире в Дубае. После этого пакистанец выступал с разными партнёрами. В июле он выиграл титул на турнире в Ньюпорте в паре с Джонатаном Марреем. В начале августа Куреши достиг финала в Гштаде совместно с Оливером Марахом.

Следующий раз в финале АТП Куреши сыграл в апреле 2016 года на турнире в Марракеше. где он выступил с Марином Драганей. В этом сезоне на Уимблдонском турнире Айсам вышел в полуфинала в миксте в партнёрстве с Ярославой Шведовой. В июле Куреши с канадским теннисистом Даниэлем Нестором смог выйти в финал турнира в Гамбурге. На Открытом чемпионате США со шведом Робертом Линдстедтом он добрался до четвертьфинала. В январе 2017 года Куреши совместно с Марцином Матковским завоевал первый за два года титул АТП на турнире в Окленде. Ещё одной победы он добился в апреле в Барселоне, где сыграл в команде с Флорином Мерджой. В июне на новом в Мировом туре турнире в Анталье первыми его чемпионами в парном разряде стали Куреши и Линдстедт. В июле на турнире в Ньюпорте Айсам выиграл четвёртый титул АТП в сезоне, сыграв в дуэте с Радживом Рамом. Осенью он довёл этот счёт до пяти побед, когда смог в паре с Йонатаном Эрлихом выиграть турнир в Чэнду. В октябре Куреши в команде с Ройером сыграл в финале турнира в Стокогольме. В сезоне он удачно выступал на небольших турнирах, однако низкие результаты на крупных соревнованиях не позволили подняться по итогам года выше чем 31-е место парного рейтинга.

На Открытом чемпионате Австралии пара Куреши и Матковский уступила в четвертьфинале американскому дуэту Боб Брайан и Майк Брайан. Это лучший результат пакистанца в парном разряде на кортах Мельбурна. Единственного финала в сезоне он достиг в апреле на кортах Барселоны в паре с Жаном-Жюльеном Ройером. Следующий раз до финала он дошёл в феврале 2019 года на турнире в Нью-Йорке в альянсе с Сантьяго Гонсалесом. В апреле их дуэт смог стать победителем турнира в Хьюстоне. На Открытом чемпионате Франции Куреши смог дойти до полуфинала в миксте, выступив с Надеждой Киченок.

В феврале 2020 году Куреши играл в паре с Домиником Инглотом и они смогли выйти в финал в Монпелье, а затем выиграли титул на турнире в Нью-Йорке. В 2021 году Куреши с разными партнёрами дважды выходил в финал. Первый раз это произошло в мае на грунтовом турнире в Парме в дуэте с Оливером Марахом. Второй финал был сыгран в ноябре в Стокгольме в альянсе с Ройером. В 2022 году партнёром Куреши стал Александр Недовесов из Казахстана. На первом совместном турнире в Мельбурне они смогли выйти в финал. В феврале они вышли также в финал турнир в Делрей-Бич.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (24)

Победы (17) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (7)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ATP в парном разряде (42)

Победы (18) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (24)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (83)

Победы (46)

Поражения (37)

Финалы турниров Большого шлема в смешанном парном разряде (1)

Поражения (1)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Пакистана